Hürtgen steht für:

 Hürtgen, Ortsteil der Gemeinde Hürtgenwald, Kreis Düren, Nordrhein-Westfalen

Hürtgen ist der Familienname folgender Personen: 

 Claudia Hürtgen (* 1971), deutsche Rennfahrerin
 Gottfried Hürtgen (1905–1952), deutscher Radsportler
 Moritz Hürtgen (* 1989), Satiriker und Buchautor
 Oswald Hürtgen, deutschnational-völkischer Politiker (MdL Preußen)
 Renate Hürtgen (* 1947), deutsche Historikerin, Philosophin und Bürgerrechtlerin